«Война и мир» («Война и Міръ») — поэма Владимира Маяковского, написанная в 1915/1916 годах.

Первые публикации 
Впервые 5-я часть поэмы была опубликована в журнале «Летопись» в 1917 году (№ 2-4); пролог — в № 7 и 8; 4 часть — в сборнике «Чудо в пустыне» (Одесса); 3 часть — в газете «Новая Жизнь». Полностью отдельным изданием вышла в издательстве «Парус» в Петербурге в 1917 году.

Идея 
Уже в 1914 году Маяковский вплотную подошёл к основным темам современности: поэзия и действительность, человек и общество, война и мир. Первый его поэтический отклик на военные события — стихотворение «Война объявлена» — пронизан мрачными ассоциациями, содержит конкретное, драматичное раскрытие чувств поэта в вечер объявления войны. В поэме «Война и мир» (вторая половина названия в дореволюционной орфографии писалась через «i», «міръ» — то есть вселенная) необыкновенная широта поэтических ассоциаций, гиперболизм поэтического стиля Маяковского соединяются с осознанием им невиданного размаха социальных противоречий жизни.

Что им,вернувшимся,
печали ваши,что им
каких-то стихов бахрома?!Им
на паре б деревяшекдень кое-как прохромать!

Место действия поэмы — огромная арена, весь мир (міръ), а действующие лица — не только народы и страны, а вся вселенная. Свой голос поэт осмысливает как «единственный человечий» среди визга и воя войны. Ощущая всю человеческую боль за людей, искалеченных бессмысленной бойней, поэт задаётся вопросом: «Кто виноват?»

Врачиодного
вынули из гроба,чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душезолотолапым микробом
'''вился рубль.

Такова, по Маяковскому, причина первой империалистической войны.
8 октября 1915 года — дата призыва Маяковского в армию.

Структура 
Структура поэмы выстроена следующим образом:
 Пролог
 Посвящение (Лиле)
 Часть 1
 Часть 2
 Часть 3
 Часть 4
 Часть 5

Для того, чтобы передать читателю свои музыкальные ассоциации с некоторыми поставленными проблемами, помимо слов, поэт нередко использует ноты (например, аргентинского танго). Они встречаются целыми строчками среди строф.

Источник

См. также 

 Маяковский, Владимир Владимирович
 Мистерия-Буфф

Поэмы Владимира Маяковского
Война и мир
Поэмы 1916 года
Поэмы русского авангарда
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Летопись»